My Own United States – film del 1918 diretto da John W. Noble
 My Own United States – film del 1948 diretto da De Leon Anthony